Tepidarium puede referirse a:
 Tepidarium, cuarto de baño tibio en las termas romanas; o
 En el tepidarium (John William Godward), cuadro de este pintor británico.